Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1976 (offiziell: Air Canada Silver Broom 1976) war die 18. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 22. bis 28. März des Jahres in Duluth, Minnesota in den Vereinigten Staaten im Duluth Memorial Auditorium veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, Frankreich, der Schweiz, Dänemark und Italien ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Die Mannschaft der Vereinigten Staaten nutzte ihren Heimvorteil und konnten Schottland im Finale knapp mit 6:5 bezwingen. Es war der dritte Weltmeistertitel der USA. Für Rekordweltmeister Kanada bedeutete der neunte Platz bis dato das mit Abstand schlechteste Abschneiden bei einer Curling-WM der Herren.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 22. März 1976 14:00 Uhr

Runde 2 
 22. März 1976 19:30 Uhr

Runde 3 
 23. März 1976 14:00 Uhr

Runde 4 
 23. März 1976 19:30 Uhr

Runde 5 
 24. März 1976 14:00 Uhr

Runde 6 
 24. März 1976 19:30 Uhr

Runde 7 
 25. März 1976 14:00 Uhr

Runde 8 
 25. März 1976 19:30 Uhr

Runde 9 
 26. März 1976 09:30 Uhr

Tie-Breaker 
Die punktgleichen Mannschaften aus Schweden und Italien spielten den vierten Teilnehmer des Halbfinales aus.
 26. März 1976 19:30 Uhr

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 27. März 1976 13:00 Uhr

 27. März 1976 13:00 Uhr

Finale 
 28. März 1976 14:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation results.worldcurling.org (englisch)

Herren
Curling 1976
Sportveranstaltung in Duluth (Minnesota)
Curling (Vereinigte Staaten)